Wielkie życie – radziecki film z 1939 roku
 Wielkie życie – amerykański film z 2004 roku